Formicomimus é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Pseudocephalini, com distribuição restrita à Austrália.

Espécie
 Formicomimus mirabilis Aurivillius, 1897

Formicomimus
Gêneros monotípicos de cerambicídeos